Duclair může být:

 Duclair – francouzská obec v departementu Seine-Maritime v regionu Normandie
 Kanton Duclair – francouzský kanton v departementu Seine-Maritime v regionu Horní Normandie

příjmení
 Anthony Duclair (* 1995) – kanadský hokejista